Die westdeutsche Fußballmeisterschaft 1922/23 war der 16. vom Westdeutschen Spiel-Verband organisierte Wettbewerb. Vorjahressieger Arminia Bielefeld konnte seinen Titel durch einen 4:3 (n. V.) Finalsieg gegen TuRU Düsseldorf verteidigen. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreichten die Bielefelder erneut das Viertelfinale.

Im Westdeutschen Spiel-Verband traten im Jahre 1922 neue Strukturen in Kraft. Unter dem Namen Neuer Weg wurde beschlossen, dass eine Meisterschaft künftig über zwei Jahre ausgetragen wird. Darüber hinaus wurden mit den Gauen Niederrhein und Südwestfalen zwei neue Gauligen eingerichtet. Die sieben Gaumeister ermittelten anschließend im K.-o.-System den westdeutschen Teilnehmer an der deutschen Meisterschaft.

Gaumeisterschaften

Rheingau

Südkreis

Westkreis

Endspiel

Niederrhein

Gau Berg-Mark

Ruhrgau

Westfalengau

Gruppe West

Gruppe Ost

Endspiel

Gau Südwestfalen 

Entscheidungsspiel um Platz 1: FC Jahn Siegen – Eppenhausener FC 2:1.

Gau Hessen-Hannover

Hessischer Kreis 

Entscheidungsspiel um Platz 1: SV Kurhessen Cassel – BC Sport Cassel 4:0

Lahnkreis

Kreis Südhannover 

SuS Northeimgalt als Kreisligaverein und durfte nicht an der Gaumeisterschaft teilnehmen.

Endrunde 

Das Spiel zwischen Gießen und Hannoversch Münden wurde nicht mehr ausgetragen.

Endrunde 
Eigentlich sollte die Endrunde wie im Vorjahr im Ligasystem ausgetragen werden. Infolge der Ruhrbesetzung fand die Endrunde im K.-o.-System statt.

Viertelfinale 
Arminia Bielefeld erhielt als Titelverteidiger ein Freilos.

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1922/23
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft 1922/23
 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1922/23

Literatur 
 
 

1922
Fußballsaison 1922/23